Камагоргон () — примитивный хищный терапсид среднепермской эпохи. Ближайший родич фтинозуха, включается в семейство фтинозухид. Возможно, относится к примитивным горгонопсам.

Довольно крупное животное, череп до 40—45 см длиной. Длинные уплощённые верхние клыки, предклыковые и заклыковые зубы режущие, массивные. Хорошо развит высокий носо-глоточный жёлоб, ограниченный с боков широкими буграми с мелкими нёбными зубами. Развит пахиостоз лобных костей, максиллы скульптированы мелкими ямками. Известна только передняя часть черепа.

Крупный наземный хищник, охотился на растительноядных парарептилий и терапсид. Единственный вид — Kamagorgon ulanovi, описан Л. П. Татариновым в 1999 году из отложений казанского яруса в Удмуртии (Сидоровы Горы). Данные отложения относятся к голюшерминскому субкомплексу, более древнему, чем очёрская фауна. Видовое название дано в честь местного геолога Е. И. Уланова, нашедшего череп.

Описанный И. А. Ефремовым в 1954 году Admetophoneus kargalensis из средней перми Каргалинских рудников в Оренбургской области может быть близок к камагоргону. Этого гигантского (с черепом около 55 см длиной) хищника Ефремов отнес к антеозаврам. Адметофонеус описан по фрагменту верхнечелюстной кости и истинное его положение в системе неизвестно.

Литература 
 
 Ископаемые рептилии и птицы, ч. 1. — под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — М.: Геос, 2008. — С. 130—131.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 400.200 Therapsida: Biarmosuchia
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Theriodontia.htm
 М. Ф. Ивахненко Эволюция позднепалеозойских тетрапод как эволюция их биоморф

Терапсиды
Синапсиды пермского периода